Les  championnats du monde de gymnastique artistique se déroulent à Nanning en Chine du 3 au .

Programme

Podiums

Résultats détaillés

Hommes

Concours général par équipes

Concours général individuel

Sol

Cheval d'arçons

Anneaux

Saut de cheval

Barres parallèles

Barre fixe

Femmes

Concours général par équipes

Concours général individuel

Saut de cheval

Barres asymétriques

Poutre

Sol

Tableaux des médailles

Qualifications Hommes

Qualifications Concours par Équipes

Qualifications Concours Général

Sol

Arçons

Anneaux

Saut

BarresFixe

Barres Parallèles

Références

Voir aussi 
 2014 en gymnastique

Liens externes 
 Site officiel

2014
Gymnastique artistique
Gymnastique artistique 2014
Nanning
Artistique monde 2014
Artistique Monde
Sport en Chine en 2014
Sport en octobre 2014